F31 oder F 31 steht für:
 „Bipolare affektive Störung“ (ICD-10-Code), siehe Bipolare Störung
 BMW F31, deutsches PKW-Modell
 Nissan Leopard F31, japanisches PKW-Modell
 HMS Mohawk (F31), britischer Zerstörer der Tribal-Klasse
 F31 (Paralympics), Startklasse der paralympischen Sportarten für Sportler in der Leichtathletik

F-31 steht für:
 Oldsmobile F-31,US-amerikanisches PKW-Modell

F31